Varela je příjmení těchto osob:

 Antonio María Rouco Varela (* 1936), španělský kardinál
 Félix Varela (1788–1853), kubánský náboženský a politický činitel
 Francisco Varela (1946–2001), chilský vědec a myslitel
 Juan Carlos Varela (* 1963), panamský prezident
 Leonor Varela (* 1972), chilská herečka
 Obdulio Varela (1917–1996), uruguayský fotbalista
 Pedro Varela (1837–1906), uruguayský prezident
 Silvestre Varela (* 1985), portugalský fotbalista